NGC 3001, een sterrenstelsel
 3001 (Mooch), het debuutalbum van de Britse muziekgroep Mooch
 3001 (Dance or Die), een muziekalbum uit 1991 van de Duitse elektronische-muziekgroep Dance or Die
 3001 (Rita Lee), een muziekalbum uit 2000 van de Braziliaanse zangeres Rita Lee
 3001: The Final Odyssey, een sciencefictionroman van Arthur C. Clarke
 een werktitel van de speelfilm Idiocracy uit 2006